Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Februar 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Rio de Janeiro